Fülhorn steht für folgende Berge:

 Fülhorn (Obergoms), , Berg in der Gemeinde Obergoms, in der Leone-Gruppe der Lepontinischen Alpen im Kanton Wallis, Schweiz
 Fülhorn (Leone-Gruppe), , Berg in der Gemeinde Termen, in der Leone-Gruppe der Lepontinischen Alpen im Kanton Wallis, Schweiz
 Fülhorn (Glishorn), , Berg in der Gemeinde Brig-Glis, in der Weismiesgruppe der Walliser Alpen im Kanton Wallis, Schweiz
 Grosses Fülhorn, , Berg in der Gemeinde Binn, in der Leone-Gruppe der Lepontinischen Alpen im Kanton Wallis, Schweiz
 Chlis Fülhorn, , Berg in der Gemeinde Ernen, in der Leone-Gruppe der Lepontinischen Alpen im Kanton Wallis, Schweiz

Siehe auch:
 Füllhorn (Begriffsklärung)